Tonucci ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Tonucci (* 1941), italienischer römisch-katholischer Bischof und päpstlicher Diplomat
 Giuseppe Tonucci (1938–1988), italienischer Radrennfahrer